В 1992 году состоялся первый розыгрыш Кубка России по футболу среди женщин.

Отборочный тур (1/32 финала)

Зона I (Санкт-Петербург) Результаты матчей

Зона II (Москва) Результаты матчей

Зона III (Сочи) Результаты матчей

Зона IV (Тольятти) Результат матча

Турнирная сетка

Матчи

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Финальный матч

Бомбардиры турнира 
без учёта мячей забитых в сериях послематчевых пенальти

Литература

Ссылки 

 РФС
 Womenfootball
 RSSSF

Кубок России по футболу среди женщин
1992 год в женском футболе
Футбол в России в 1992 году